Александр Коняхин:
 Коняхин, Александр Андреевич (1860—1914) — член Государственной думы от Херсонской губернии.
 Коняхин, Александр Романович (1921—2004) — капитан Советской Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.